San Pedrito kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 San Pedrito, Tamaulipas, Gómez Farías, 
 San Pedrito, Sonora, Navojoa, 
 San Pedrito, Querétaro Arteaga, Huimilpan, 
 San Pedrito, Chiapas, Villaflores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar